Peter Shaffer – angielski dramatopisarz i scenarzysta
 James Shaffer – muzyk
 Anthony Shaffer – angielski dramaturg, powieściopisarz i scenarzysta